I97  ou I-97 peut faire référence à :
 Interstate 97, une autoroute inter-États américaine reliant Annapolis à Baltimore ;
 Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres